Палатин може бити:
 Палатин (римски брежуљак), један од седам брежуљака на којима је био изграђен антички Рим.
 Палатин (двор римских царева)
 Палатин (достојанственик) 
 Палатини, војска